Mariano Julio Izco (Buenos Aires, 13 de março de 1983) é um futebolista profissional argentino.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Cidadãos naturalizados da Itália
Futebolistas do Club Atlético Tigre
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona